Samsung S5620 Monte – telefon komórkowy zaprezentowany przez firmę Samsung na Mobile World Congress 2010 w Barcelonie (Hiszpania). 

Telefon jest wyposażony w aplikacje społecznościowe Facebook i MySpace. Dodatkowo posiada widżety Twitter i Bebo.

Dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: biało-czerwonej, czarno-szarej i czarno-pomarańczowej.

Funkcje dodatkowe 
 GPS
 interfejs TouchWiz 2.0 Plus
 akcelerometr
 Wi-Fi
 rozpoznawanie muzyki
 USB

Linki zewnętrzne 
 Telefon w bazie Telepolis.pl
 Telefon w bazie mGSM.pl
 

S5620 Monte
Telefony komórkowe z 2010 roku